Leopoldo Fernández puede referirse a:

 Leopoldo Fernández (humorista cubano), humorista cubano.
 Leopoldo Fernández (político boliviano), político boliviano, del Departamento de Pando.